Soós Mihály (1832–1899) kanonok
 Soós Mihály (1926) sportvezető